Jméno Milovice může nést obec:
1. Milovice – město v okrese Nymburk
 Milovice (nádraží) – železniční nádraží v Milovicích
2. Milovice (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
3. Milovice u Hořic – obec v okrese Jičín
část obce:
4. Milovice (Soběsuky) – část obce Soběsuky v okrese Kroměříž
další významy:
 Vojenský výcvikový prostor Milovice - Mladá – bývalý vojenský prostor na Nymbursku
 Přírodní rezervace Milovice – nestátní pastevní rezervace společnosti Česká krajina v bývalém vojenském prostoru

Podobné názvy 
 Milotice

Externí odkazy